Schnaas ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schnaas (* 1968), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Dieter Schnaas (* 1966), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Schnaase